Brian Taylor peut désigner :
 Brian Taylor (1970-), un réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Brian Taylor (1952-), un ancien joueur américain de basket-ball.